Kaalorittat bezeichnet:
 Kaalorittat (Bucht), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kaalorittat (Fluss), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland